Серге́й Гео́ргиевич Феокти́стов ( — 6 ноября 1999) — фронтовой военный журналист, дальневосточный советский и российский поэт, автор песен, из которых наиболее известна «Шуми, Амур», баснописец. Ветеран Великой Отечественной войны, подполковник в отставке, жил и работал в Хабаровске.

Член Союза писателей СССР с 1955 года, возглавлял секцию поэзии Хабаровской писательской организации, член ВКП(б)/КПСС с 1939 года.

Биография 
Сергей Георгиевич Феоктистов родился а в д. Ерохино Московской области (ныне Ненашкинское сельское поселение Клепиковского района Рязанской области), пятый сын в крестьянской семье.

В 1930 году — окончил военную школу летчиков и летчиков-наблюдателей морской и сухопутной авиации им. Сталина (соврем. назв. ЕВВАУЛ). Инструктор Харьковского высшего военного авиационного училища летчиков им. С. И. Грицевца (ныне ХВВАУЛ).

В 1931 году — учился в Студии рабочих поэтов, которую вел московский поэт Михаил Светлов. Он помог опубликовать Феоктистову первое стихотворение в московском журнале ВЦСПС «Клубная сцена» — «Ударный цех» (1932, № 7/8).

В 1932 году — окончил Коломенский педагогический техникум (ныне, Государственный социально-гуманитарный университет — ГСГУ), отрабатывал практику в школе ликбеза (ликвидации безграмотности) на паровозном заводе Коломны, работал учителем литературы, директором сельской школы.

В 1935 году — призван в ряды Красной Армии.

В 1940 году — окончил Военно-политическую академию им. В. И. Ленина (ныне ВУ МО), факультет «Газетное дело», направлен в качестве политрука в Хабаровск.

В 1940—1950 годах — корреспондент газеты Дальневосточного фронта (ДВФ) «Тревога»/ КДВО «Суворовский натиск» (Хабаровск).

Участник Советско-японской войны 1945 года (Маньчжурского похода и Сахалинской операции) 2-го Дальневосточного Фронта.

В 1950 году — собкор газеты «На страже Родины» (Сахалин).

По рекомендации Александра Твардовского поступил и в 1955 году окончил Литературный институт им. М. Горького.

В 1961 году — вышел в запас (подполковник), стал писать сонеты и мадригалы, блюзы и гимны, словно спешил оставить след во всех поэтических жанрах.

В редакциях в Хабаровске отказывались его печатать «за острый язык». Типографские наборы повестей «Золотая просека» и романа об армии «Иван Шматко», анонсированные Хабаровским книжным издательством, были рассыпаны.

 «В жизни нас держат работа, родные люди, привычный уклад и воспоминания. Если остаются только воспоминания, мастерство превращается в эхо жизни…» 

Сергей Феоктистов умер за рабочим столом — 6 ноября 1999 года, похоронен на Центральном кладбище Хабаровска.

Автор полсотни песен об Амуре и Хабаровске, сотни сказок, стихов и загадок для детей, сотни басен и фельетонов для взрослых, исторических повестей. Часть из них опубликована только после смерти.

Учениками или подопечными поэта в разные годы были Римма Казакова, Николай Наволочкин, Лада Магистрова, Павел Халов, Михаил Асламов и другие литераторы.

Творчество 
Первый публикации «Задержали мародёра» — в Егорьевской районной (Московская область) газете «Красный путь» (1927—1928 гг.).

В 1939 году — в Краснодаре вышел первый сборник стихов «Крылатая Родина [пехота]».

С 1940 года, по прибытии в Хабаровск, познакомился и подружился с поэтом Петром Комаровым, который рекомендовал Феоктистову поработать в жанре антигитлеровской сатиры для плакатов КрайТАСС «Удар по врагу».

В 1942 году — написал песню «Шуми, Амур» (музыку на стихи положил Владимир Румянцев), которая принесла ему популярность, часто ее называют дальневосточным гимном.

 «Отец считал себя заложником своего „Амура-батюшки“. Пресса называла дальневосточный гимн „шедевром на все времена“ (А. Сохор, 1956), и все ожидали, требовали от авторов песни такого же уровня в каждом последующем музыкальном создании…»

На Дальнем Востоке вышло два сборника стихов «Гнев» (1942) и «Сахалинское утро» (1950), книга очерков «Нивхская поэма» (1952).

В 1955 году — дипломной работой в Литературном институте им. М. Горького стали «Нивхские сказки». Как одна из лучших студенческих работ, были отправлены на V Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Польше. «Нивхские сказки» получили вторую премию и серебряную медаль (Варшава, 1955) «за выраженный гуманизм и интернациональные идеи».

В 1956 году — в Хабаровском книжном издательстве вышли отдельным изданием «Нивхские сказки», они же были переизданы в Москве под названием «Ковер маленькой Эмги» (1957), а затем переведены на языки республик СССР и народов Юго-Восточной Азии (1958—1963 годы).

Много лет писатель работал над темой, связанной с творчеством певца Дальнего Востока — поэта Петра Комарова.

В 1961 году — главы автобиографической повести «Золотая просека» (1959—1961), опубликовала газета «Тихоокеанская звезда» и журнал «Дальний Восток» (1961, № 5-6).

В 1983 году «Тихоокеанская звезда» опубликовала также некоторые главы из поэмы «Паренёк из Поповки» (1959—1960), посвященной Петру Комарову.

К 100-летнему юбилею Петра Комарова, повесть «Золотая просека» была издана полностью, с дополнением газетных публикаций глав 90-х годов («Дальний Восток», 2011, № 4-5-6).

Остались неопубликованными романтические поэмы «Дорога в легенду» (1983—1989), «Зелёный пояс» (1991).

 «Здесь строки острые, как нож: Коснёшься — руку обожжёшь»

 «Он был Делом и Славой, Честью и Совестью дальневосточной журналистики».

 «Много песен сложено об Амуре, но подобной „Шуми, Амур“ нет — эпической, величавой, напоминающей старинные былины о героях-богатырях, заступниках русской земли».

Главная песня автора 
«Шуми, Амур»

музыка: Владимир Румянцев, слова: Сергей Феоктистов

 Шуми, Амур, шуми, наш батюшка,
 Таёжная река.
 Гуляй-гуляй, гуляй, безбрежная,
 Э-эх, родная на века!

 Хранят, Амур, тебя
 Отважные и верные твои сыны.
 Мила им тропка, тропка каждая,
 Э-эх, заветной стороны.

Песня была написана на конкурс командующего Дальневосточного Фронта генерала армии И. Р. Апанасенко, к годовщине победы Красной Армии под Москвой. Музыку на стихи написал в 1942 году руководитель фронтового военного ансамбля (художественный руководитель Ансамбля песни и пляски 2-ой Краснознаменной армии, потом Ансамбля песни и пляски КДВО) Владимир Александрович Рейнарт (Румянцев). Первым исполнителем в декабре 1942 года стал солист (баритон) Киевского театра оперы и балета, эвакуированного в Хабаровск, — Андрей Иванов. Премьера состоялась на пробной сцене в Хабаровском ТЮЗе.

В 1957 году — песню на фестивале молодежи и студентов в Москве представлял молодежный хор Комсомольска-на-Амуре, победитель краевого хорового конкурса.

Песня также известна в исполнении Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии им. А. В. Александрова (КАППСА) и солиста — советского оперного певца (бас) Артура Эйзена.

В 90-х годах Сергей Феоктистов предложил обновленные куплеты к песне «Шуми, Амур»:

 

В 2013 году — литературная правопреемница текста «Шуми, Амур» — Светлана Сергеевна Феоктистова (дочь поэта) — предложила организаторам конкурса на гимн Хабаровска архивные стихи Сергея Феоктистова, но заявку отклонили: по условиям конкурса к рассмотрению не принимались произведения умерших авторов.

Народный хор русской песни «Берёзка», созданный в 1946 году японскими военнопленными, выступает с песней «Шуми, Амур» («Zawameke Amur») на гастролях по Хабаровскому краю и по России уже в пятом поколении.

Награды 
Орден Красной Звезды.

Орден Красного Знамени.

Орден Отечественной войны II степени.

Одиннадцать медалей.

Две награды: Медаль «За боевые заслуги» — «инициативному военкору, который на линии огня являл образец мужества, стойкости и геройства» за 1942 год и орден Отечественной войны II степени, на единственного в списке военкора, при жизни так и не вручили. Фотокопии наградных листов обнаружил краевед Александр Сесёлкин из Советской Гавани. Их он и прислал родственникам поэта в Санкт-Петербург.

Семья 
Супруга — Зинаида Васильевна Феоктистова, в девич. Пантюхова (1922—1999): в браке с 1940 г.

Дочь — Светлана Сергеевна (21 марта 1941 г.р.), кандидат медицинских наук, с 2001 года живет в Санкт-Петербурге. Стала биографом и библиографом отца-поэта.

Сын — Владимир Сергеевич (30 июня 1944 г., Хабаровск — 2006 г., г. Егорьевск Московской области).

Сын — Сергей Сергеевич (март 1950 г., Южно-Сахалинск — умер в младенчестве, в 1951 г.).

Мл. сын — Василий Сергеевич (30 апреля 1958 г., Хабаровск — 30 мая 2000 г., Хабаровск).

Адреса 
Жил в Хабаровске, по ул. Ленина, 55 (ныне № 33).

Интересные факты 
В «Амурском сонете», посвященном 75-й годовщине Краснознаменного Дальневосточного военного округа в 1993 году, в последней части редакторы усмотрели намек на участие экс-командующего ДВО маршала Дмитрия Язова в августовском путче и отказали в автору в печати:

Многое из написанного в 90-е годы утрачено в редакциях, в квартире, которую отобрали «чёрные риэлторы» и после пожара на даче.

Как жил поэт в последние годы подробно рассказал журналист «Тихоокеанской звезды» Николай Семченко в статье «Почти классик ищет обед в кустах на бульваре» — о бедственном положении хабаровских писателей Э. Кириченко, С. Феоктистова, П. Халова, В. Ковтун и других.

 «На пике славы Сергей Феоктистов встречался с читателями до 100—150 раз в году, выезжал в районы края по журналистским заданиям, с путёвками общества „Знание“ или Бюро пропаганды художественной литературы. Поэт-фронтовик часто выступал в краевой прессе и по краевому радио, и активная почта читателей утверждала его звание Народного поэта… Отлученный от печатного станка и микрофона в 90-х годах жил на даче, на Осиновой Речке (19 км от Хабаровска), много времени и сил отдавал 6 соткам…».

Сочинения 
 Феоктистов С. Г. Крылатая Родина [пехота]: Сб. стихов. — Краснодар, 1939. — 88 с.
 Феоктистов С. Г. Гнев: Стихи. — Хабаровск: Дальгиз, 1942. — 64 с.
 Феоктистов С. Г. Сахалинское утро: Стихи. — Хабаровск: Дальгиз, 1950. — 50 с.
 Феоктистов С. Г. Нивхская поэма: Очерки. — Хабаровск: Дальгиз, 1952. — 152 с.
 Феоктистов С. Г. Нивхские сказки. Худож. В. Г. Зуенко. — Хабаровск: Кн. изд., 1956. — 224 с.. ил.
 Феоктистов С. Г. Ковер маленькой Эмги [Нивхские сказки]. Худож. В. Зуенко. Для мл. шк. возр. — М.: Детгиз, 1957. — 118 с., ил.

Периодика 
 Родник горячего сердца: Маленькие рассказы о большом поэте — для школьников // Мол. дальневосточник, 1959. 14 октября — 28 ноября. Фото П. Комарова из личного архива автора. Рис. В. Зуенко.
 Тайна старого дома: Повесть о героях гражданской войны. // Биробиджанская звезда. 1964. 5 января — 31 июля.
 Вот ты какой, Петр Комаров!: [Отрывок из кн. о П. Комарове] // Тихоокеан. звезда. 1973. 15 июля.
 Новые стихи: Городу юности; Советская Гавань // Тихоокеан. звезда. 1973. 4 нояб.
 Славься, край наш / Слова С. Феоктистова. Муз. В. Баранова // Это все — наш Дальний Восток: Репертуар, сб. — Хабаровск, 1973. стр. 153—157: нот.
 Датта: [Стихи] // Тихоокеан. звезда. 1974. 16 июня.
 Дорога в легенду: Отрывок из поэмы о Комарове // Тихоокеанская звезда. 1983. 15 июля. Публикацию предваряет краткая справка об авторе.
 Золотая просека: автобиографическая повесть о П. С. Комарове. // Дал. Восток, 1961, № 5-6; 2011, № 4-5-6.
 Феоктистов С. Г. Золотой юбилей песни «Шуми, Амур». Публикуется впервые. / «Дебри-ДВ», 22.09.2013 г.

Литература 
 Рассвет: Литературно-художественный сборник для детей. Редкол. Александровский В. Н., Журавина О. А., Зуенко В. Г., Наволочкин Н. Д., Рослый С. Л., Сысоев В. П., Шапошников В. И., Феоктистов С. Г. — Хабаровск: Кн. изд., 1956. — 222 с., ил.
 Писатели Дальнего Востока: Библиографический справочник. Сост. Е. М. Аленкина. — Хабаровск: Кн. изд., 1973. — 304 с., стр. 264—265.
 Писатели Дальнего Востока. Биобиблиографический справочник. Вып. 2. Сост.: Т. В. Кирпиченко, Л. Н. Циновская. — Хабаровск: Хабар. краевая универс. науч. б-ка, 1989. — 384 с., стр. 410—412.
 Литературный путеводитель. Хабаровские писатели: судьба и творчество. Библиография, проза, поэзия. Под общ. ред. М. Ф. Асламова. К 70-летию Хабаровской краевой писательской организации. — Хабаровск: Кн. изд., 2004. — 326 с., стр. 291—292 (творчество), 321 (биография).
 Избранная проза журнала Дальний Восток: Прозаические произведения писателей-дальневосточников за 75 лет: 1933—2008/ Автор проекта и отв. за вып. В. В. Сукачев [В. В. Шпрингер], ред.-сост. Л. И. Миланич. — Хабаровск: Изд. дом Дальний Восток, 2008. — 608 с., (произведения автора отсутствуют).
 Песня не стареет: [К 70-летию С. Г. Феоктистова] // Дал. Восток. 1983. № 6. стр. 158.
 Семченко Н. В. Почти классик ищет обед в кустах на бульваре. // Тихоок. звезда, 1999. 28 авг.
 Шуми, Амур! 65-летию Хабаровского края — 65 песен: Песенник. Ред. и сост. Б. В. Панков. — Хабаровск: Риотип, 2003. — 144 с.
 Тарасенков А. К., Турчинский Л. М. Русские поэты XX века: 1900—1955. Материалы для библиографии. — М.: Языки славянской культуры, 2004. — 896 с. (Studia poetica).
 Граница, граница, ты в сердце моём. // Дальневосточный пограничник. 2008. 15 мая. стр. 8.: фото поэта.
 Космические маршруты поэта Сергея Феоктистова. // Дальневосточный пограничник. 2011. № 13 (5669). стр. 1-7.
 Эзоп в солдатской шинели: сатирическое наследие поэта С. Феоктистова // Аргументы времени: Хабаровск. 2013. 29 мая — 17 с.: 6 басен.
 Красноштанов С. И. О святости добрых начал: К 90-летию co дня рождения С. Г. Феоктистова. // Дал. Восток. 2003. № 3, стр. 179—183.
 Путеводитель по Интернет-ресурсам поэта С. Феоктистова. — Хабаровск: ДВГНБ, 2013.
 «Шуми, Амур, шуми, наш батюшка, шуми, наш брат и друг, и сват…»: Аннотированное библиографическое обозрение по литературному краеведению (К 75-й годовщине Хабаровского края и к 100-летию со дня рождения дальневосточного журналиста и поэта Сергея Георгиевича Феоктистова). Ред.- сост. С. С. Феоктистова. — СПб.; — Хабаровск: РНБ-ДВГНБ, 2013. — 50 с.
 «Музыка в поэзии Сергея Феоктистова». Ред. Б. В. Панков. — Хабаровск, 2013. (в макете)
 «Поэзия С. Феоктистова в музыке». Ред. С. И. Красноштанов. — Хабаровск, 2013. (в макете)
 Феоктистова С. С. Шуми, Амур, шуми… // Словесница искусств. 2013. № 1 (31).
 Пронякин К. А. Забытые награды. / «Дебри-ДВ», 15.10.2013 г.
 Феоктистова С. С. Неизвестные страницы дальневосточного поэта Сергея Феоктистова: Воспоминания дочери. / «Дебри-ДВ», 10.11.2013 г.
 Долг памяти. Биобиблиографический очерк к 100-летнему юбилею со дня рождения поэта С. Г. Феоктистова. / Сост. С. С. Феоктистова. — СПб.; — Хабаровск, 2014. — 28 с.
 Феоктистова С. С. В рамках Года столетнего юбилея работает выставка, посвященная поэту Сергею Феоктистову. / «Дебри-ДВ», 01.06.2014 г.
 Феоктистова С. С. Амурские элегии поэта-воина Сергея Феоктистова. / «Дебри-ДВ», 11.06.2014 г.
 Феоктистова С. С. Как в Хабаровске забыли легендарного народного поэта. / «Дебри-ДВ», 14.07.2014 г.
 Феоктистова С. С. Остров сокровищ военкора Сергея Феоктистова. / «Дебри-ДВ», 15.08.2014 г.
 Феоктистова С. С. Сатирическая шрапнель военного корреспондента Сергея Феоктистова. / «Дебри-ДВ», 19.09.2014 г.
 Феоктистова С. С. Долгая горькая дорога к Победе в поэзии фронтовика-дальневосточника Сергея Феоктистова. / «Дебри-ДВ», 08.11.2014 г.
 Феоктистова С. С. Долгая горькая дорога к Победе в поэзии дальневосточника Сергея Феоктистова-2. / «Дебри-ДВ», 27.12.2014 г.
 Феоктистова С. С. Долгая горькая дорога к Победе в поэзии дальневосточника Сергея Феоктистова-3. / «Дебри-ДВ», 08.05.2015 г.
 Феоктистова С. С. Несокрушимая и легендарная родная армия… Сергея Феоктистова. / «Дебри-ДВ», 21.02.2015 г.
 Феоктистова С. С. Поэзия солнца и любви дальневосточного поэта Сергея Феоктистова. / «Дебри-ДВ», 15.03.2015 г.
 Феоктистова С. С. Победа! «Мы себя не жалели, Россия!» Дальневосточная война в поэзии военкора Сергея Феоктистова. K 70-й годовщине Победы над Японией. / «Дебри-ДВ», 02.09.2015 г.

Примечания

Комментарии

Ссылки 
Персональный раздел Сергея Георгиевича Феоктистова на сайте «Дебри-ДВ».

Аннотированное библиографическое обозрение сочинений С. Г. Феоктистова.

Писатели России по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Писатели СССР
Члены Союза писателей СССР
Публицисты СССР
Поэты XX века
Поэты-песенники России
Поэты-песенники СССР
Выпускники Государственного социально-гуманитарного университета
Похороненные на Центральном кладбище Хабаровска